Челлендж-Лига 2015/2016 — 13-й сезон Челлендж-лиги. Он начался 18 июля 2015 года и закончился 27 мая 2016 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Чемпионат на сайте soccerway.com

Челлендж-лига
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2015 году
Спорт в Швейцарии в 2016 году